Fafe (gemeente), gemeente in Portugal
 Fafe (freguesia), freguesia in Portugal